Хэмел — фамилия. Известные носители:
 Хэмел, Вероника
 Хэмел, Денис
 Хэмел, Эдди
См. также
 Хамель (река)
 Хамельн
 Гамель, Иосиф Христианович